Westwood (Kansas)
 Westwood (Nova Jérsei)
 Westwood (Califórnia)
 Westwood (Michigan)
 Westwood (Missouri)
 Westwood (Iowa)
 Westwood Hills (Kansas)
 Westwood Lakes
 Westwood (Boyd County, Kentucky)

Outros 
 John Obadiah Westwood — entomologista e arqueólogo inglês
 Colophon westwoodi — escaravelho

Desambiguações de topônimos